Min Yu-ra (dans l'ordre occidental Yura Min, née le  à Torrance, aux États-Unis) est une patineuse artistique américaine qui concourt pour la Corée du Sud en danse sur glace, avec comme partenaire Alexander Gamelin depuis 2015.

Elle est championne de Corée du Sud en 2017. Elle se qualifie pour les Jeux olympiques de 2018, en terminant  du Trophée Nebelhorn 2017.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Tim Koleto (2 saisons : 2013-2015)
 Alexander Gamelin (3 saisons : 2015-2018)
 Daniel Eaton (3 saisons : 2019-2022)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique sud-coréenne
Patineuse artistique américaine
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en août 1995
Naissance à Torrance